Carocci ist der Familienname folgender Personen:

Alberto Carocci (1904–1972), italienischer Schriftsteller und Journalist
Giampiero Carocci (1919–2017), italienischer Historiker
Guido Carocci (1851–1916), italienischer Schriftsteller und Historiker
Luna Carocci (* 1988), italienische Volleyballspielerin
Mara Carocci (* 1954), italienische Politikerin